Anchonium är ett släkte av korsblommiga växter. Anchonium ingår i familjen korsblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korsblommiga växter
Anchonium